42-XX è la sigla della sezione primaria dello schema di classificazione
MSC dedicata all'analisi di Fourier.

La pagina attuale presenta la struttura ad albero delle sue sottosezioni secondarie e terziarie.

42-XX 
analisi armonica su spazi euclidei
42-00 opere di riferimento generale (manuali, dizionari, bibliografie ecc.)
42-01 esposizione didattica (libri di testo, articoli tutoriali ecc.)
42-02 presentazione di ricerche (monografie, articoli di rassegna)
42-03 opere storiche {!va assegnato almeno un altro numero di classificazione della sezione 01-XX}
42-04 calcolo automatico esplicito e programmi (non teoria della computazione o della programmazione)
42-06 atti, conferenze, collezioni ecc.

42Axx 
analisi di Fourier in una variabile
42A05 polinomi trigonometrici, disuguaglianze, problemi estremali
42A10 approssimazione trigonometrica
42A15 interpolazione trigonometrica
42A16 coefficienti di Fourier, serie di Fourier di funzioni con proprietà speciali, serie di Fourier speciali {per la teoria degli automorfismi, vedi principalmente 11F30}
42A20 convergenza e convergenza assoluta delle serie di Fourier e delle serie trigonometriche
42A24 sommabilità ed assoluta sommabilità delle serie di Fourier e delle serie trigonometriche
42A32 serie trigonometriche di tipi speciali (a coefficienti positivi, a coefficienti monotoni ecc.)
42A38 trasformata di Fourier, trasformata di Fourier-Stieltjes ed altre trasformate del tipo di Fourier
42A45 moltiplicatori
42A50 funzioni coniugate, serie coniugate, integrali singolari
42A55 serie lacunarie di funzioni trigonometriche e di altre funzioni; prodotti di Riesz
42A61 metodi probabilistici
42A63 unicità degli sviluppi trigonometrici, unicità degli sviluppi in serie di Fourier, teoria di Riemann, localizzazione
42A65 completezza di insiemi di funzioni
42A70 problemi sui momenti trigonometrici
42A75 funzioni quasi periodiche classiche, funzioni periodiche in media [vedi anche 43A60]
42A82 funzioni definite positive
42A85 convoluzione, fattorizzazione
42A99 argomenti diversi dai precedenti, ma in questa sezione

42Bxx 
analisi di Fourier in più variabili
{per la teoria degli automorfismi, vedi principalmente 11F30}
42B05 serie di Fourier e coefficienti di Fourier
42B08 sommabilità
42B10 trasformata di Fourier, trasformata di Fourier-Stieltjes ed altre trasformate del tipo di Fourier
42B15 moltiplicatori
42B20 integrali singolari (di Calderon-Zygmund ecc.)
42B25 funzioni massimali, teoria di Littlewood-Paley
42B30 spazi Hp
42B35 spazi funzionali che nascono nell'analisi armonica
42B37 analisi armonica ed equazioni alle derivate parziali [vedi anche 35-XX]
42B99 argomenti diversi dai precedenti, ma in questa sezione

42Cxx 
analisi di Fourier non trigonometrica
42C05 funzioni ortogonali e polinomi ortogonali, teoria generale [vedi anche 33C45, 33C50, 33D45]
42C10 serie di Fourier in funzioni ortogonali speciali (polinomi di Legendre, funzioni di Walsh ecc.)
42C15 serie di funzioni ortogonali generali, sviluppi in serie di Fourier generalizzati, sviluppi non ortogonali
42C20 riarrangiamenti ed altre trasformazioni delle serie di Fourier e di altre serie ortogonali
42C25 unicità e localizzazione per serie ortogonali
42C30 completezza di insiemi di funzioni
42C40 ondine
42C99 argomenti diversi dai precedenti, ma in questa sezione

Voci correlate 
Analisi di Fourier

 
Schema di classificazione MSC